Příjmení Nábělek nese více různých osobností:

 František Nábělek (1852–1915) – český pedagog, fyzik a astronom
 František Nábělek (botanik) (1884–1965) – český botanik
 Ludvík Nábělek – rozcestník
 Mira Nábělková (* 1956) – slovenská jazykovědkyně